Агдир () — "протокоролевство" на юге Норвегии. Условно находилось на территории двух современных фюльков страны — Вест-Агдер и Эуст-Агдер. О правивших в этой области конунгах известно немного. В основном, Агдир упоминается в своде королевских саг — Круг Земной. Есть еще ряд источников, в которых сообщается о правителях Агдира. Известно, что в первой половине VIII века область вошла в сферу влияния Инглингов, а после битвы при Хаврсфьорде Харальд Прекрасноволосый включил Агдир в состав частично объединенной Норвегии.

Правители 
 начало IX века: Харальд Рыжебородый (первый конунг Агдира, который упоминается в источниках)
 840-е — 860-е годы: Хальвдан Чёрный 
 860-е — 870-е годы: Кьётви Богатый
 870-е годы: вошло в состав Норвегии

Ссылки 
 Сага об Инглингах
 Сага о Хальвдане Черном
 Сага о Харальде Прекрасноволосом
 О конунах Упплёнда
 Historia Norwegiæ (на англ. яз.)

См. также 
 Инглинги
 Круг земной
 Сага об Инглингах
 Хальвдан Чёрный
 Харальд Прекрасноволосый
 Historia Norwegiæ

Древнескандинавские конунги